Stealth har flere betydninger:

Stealth teknologi – teknik som gør fly, skibe og missiler mindre synlige på radar.
Stealth (fly) – fly som anvender stealth teknologi.
Stealth (skib) – skib som anvender stealth teknologi.
Stealth (film) – amerikansk aktionfilm fra 2005.